Miejscowości w USA:
 Du Bois – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Washington
 Du Bois – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Pawnee
Gminy w USA:
 Du Bois (ang. Du Bois Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Washington